Дми́трий Аба́шев:
 Абашев, Дмитрий Николаевич (1829—1880) — русский химик и агроном.
 Абашев, Дмитрий Сергеевич (род. 1991) — белорусский биатлонист